Aceasta este o listă de localități din Peru. A fost derivată inițial din baza de date GeoNames, cuprinzând toate localitățile din Peru cu o populație de cel puțin 1000 de locuitori.

Referințe

 
Peru
Localități